Никола́й Чиче́рин:
 Чичерин, Николай Александрович (1771—1837) — российский военачальник, генерал-майор.
 Чичерин, Николай Иванович (1724—1782) — санкт-петербургский генерал-полицмейстер, генерал-аншеф, сенатор.